Cet article présente une liste de planètes naines potentielles, c'est-à-dire d'objets qui ne sont pas à ce jour officiellement reconnus comme planète naine par l'Union astronomique internationale mais qui pourraient l'être à plus ou moins long terme.

Listes proposées 

Selon les différentes estimations, il existerait de quelques centaines à plusieurs milliers d'objets dans le Système solaire qui satisferaient les critères mentionnés dans l'article principal ci-dessus pour être considérés comme planète naine.

La liste détaillée située plus bas dans l'article se fonde principalement sur trois listes proposées de candidats : la liste de Mike Brown, la liste de Gonzalo Tancredi et la liste de Spitzer. Ici sont présentées quelques informations concernant ces listes.

Liste de Mike Brown (au moins depuis 2011) 
La liste définie par Mike Brown se limite aux transneptuniens. Elle n'inclut donc pas Cérès par exemple ou d'autres candidats situés plus proche du Soleil que Neptune.

Les différentes catégories définies par Brown sont les suivantes (chaque catégorie plus large inclut les plus restrictives qui la précédent ; les chiffres sont ceux du ) :
 objets  () : dix transneptuniens répertoriés (dont les quatre transneptuniens déjà officiellement reconnus planètes naines) ;  Charon n'est pas inclus dans la liste ;
 objets  () (> ) :  répertoriés ;
 objets  () (> ) :  répertoriés ;
 objets  () (> ) :  répertoriés ;
 objets  () (> ) :  répertoriés.

 supplémentaires, dont la taille est estimée entre , sont listés comme  ().

Liste de Gonzalo Tancredi (2010) 
En 2010, Gonzalo Tancredi présenta un rapport à l'UAI dans lequel étaient évalués 46 candidats au statut de planète naine à partir de l'analyse de l'amplitude de courbes de lumière et l'hypothèse que les objets faisaient plus de  de diamètre. Certains diamètres proviennent de mesures, certains sont des estimations fondées sur le meilleur ajustement de courbe, d'autres enfin se basent sur un albédo estimé à 0,10. Parmi ceux-ci, 15 objets furent identifiés comme planètes naines selon ses critères et neuf de plus étaient considérés comme possibles planètes naines. Par précaution, il conseilla à l'UAI d'accepter « officiellement » comme planètes naines les trois « meilleurs » candidats : Sedna, Orcus et Quaoar. Bien que l'UAI eût anticipé les recommandations de Tancredi, elle n'a toujours pas répondu à ce jour.

Liste de Spitzer (2007) 

En 2007, des observations effectuées avec le télescope spatial Spitzer furent utilisées afin de calculer la taille de plusieurs grands transneptuniens. Ainsi par exemple  n’apparaît pas dans cette liste car il n'a pas été observé par Spitzer. Bien que  ait une faible luminosité (une magnitude absolue élevée), il est placé haut dans la liste car on pense qu'il a un faible albédo.

Liste de Noemi Pinilla-Alonso  (2019) 
Dans leur étude de 2019, Noemi Pinilla-Alonso et ses collaborateurs dressent une liste de  candidats au statut de planète naine en plus des quatre planètes naines transneptuniennes déjà reconnues. Ces quarante objets sont :
 reconnus (4) : , , ,  ;
 candidats de plus de 900 km (6) :  (alors encore connu sous sa désignation provisoire ), , , , ,  ;
 candidats entre 450 et 900 km (30) : , , , , , , , , , ,  (), , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Le cas Charon 
Le statut de Charon, actuellement considéré comme un satellite de Pluton, est incertain. En effet, il n'existe pas de définition claire de ce qui constitue un système satellitaire ou un système binaire. Il est largement plus grand que les autres satellites en comparaison de Pluton et ces deux objets orbitent tous les deux autour d'un point (barycentre) situé dans l'espace et non à l'intérieur de l'un des deux. En conséquence, le système pourrait être désigné dans le futur comme un système double en faisant de Charon une planète naine.
Il possède, d'après l'astronome Keith S. Noll, toutes les qualités requises pour être une planète naine.

Liste détaillée 
La liste d'objets du système solaire suivante se base principalement sur les trois listes ci-dessus : la liste de Mike Brown, la liste de Spitzer et la liste de Gonzalo Tancredi.

Aux candidats indiqués dans ces listes sont ajoutés les objets « cis-neptuniens » (dont l'orbite est intérieure à celle de Neptune) respectant les critères pour être candidats ainsi que Cérès à titre de comparaison. Le découpage de cette liste suit arbitrairement celui choisi par Mike Brown, dont la liste est la plus complète et la plus à jour des trois listes sus-mentionnées.

En dessous de 200 kilomètres de diamètre et au-dessus de 100 kilomètres, au moins  supplémentaires sont connus et ne sont probablement pas des planètes naines. S'ils étaient considérés comme tels, ceux-ci porteraient le total à au moins .

Malgré tout, la taille minimale de 100 km retenue par Michael E. Brown est arbitraire.

Notes et références

Notes

Références 

 
Planètes naines potentielles
Planètes naines potentielles